Die Victoria Bulgarian Open 2012 (auch Betfair European Tour 2012/13 – Event 4) war ein Snooker-Turnier im Rahmen der Players Tour Championship 2012/13, das vom 15. bis zum 18. November 2012 im Princess Hotel in der bulgarischen Hauptstadt Sofia ausgetragen wurde. Das gesamte Turnier wurde im Modus Best-of-Seven gespielt.

Erstmals fand damit ein Turnier der Snooker Main Tour im Balkanraum statt.

In der Runde der Letzten 32 gelang Tom Ford in der Partie gegen Matthew Stevens das 92. offizielle Maximum Break. Es war das zweite 147er-Break von Tom Ford und das vierte der Saison.

Turniersieger wurde Judd Trump, der im Finale John Higgins mit 4:0 besiegte.

Preisgeld und Ranglistenpunkte 

 1Nur Main-Tour-Spieler erhielten Ranglistenpunkte.

Vorrunde

Hauptrunde

Runde 1 bis Achtelfinale

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Teil 4

Teil 5

Teil 6

Teil 7

Teil 8

Viertelfinale bis Finale

Finale

Century Breaks

Hauptrunde

Einzelnachweise 

2012
E4